Le championnat du monde féminin de squash 2017 se déroule du 8 au 17 décembre 2017 à Manchester en Angleterre.

Pour la deuxième fois de l'histoire, les championnats du monde individuels masculin et féminin ont lieu en même temps, après le championnat du monde de Rotterdam en 2011. Un prize money record est en jeu avec  et pour la première fois, les deux vainqueurs masculins et féminins touchent la même somme de . Les premiers tours ont lieu au National Squash Centre, avant que le tournoi n'émigre au Manchester Central Convention Complex à partir des quarts de finale.

L'ancienne championne du monde Rachael Grinham réussit l'exploit de se qualifier pour participer à son  championnat du monde à l'âge de 40 ans.

Alors que les Égyptiennes disposent de quatre joueuses en quarts de finale, les Anglaises enregistrent un échec sans précédent en championnat du monde avec aucune joueuse alors même qu'elles jouent à domicile. Les demi-finales réunissent trois Égyptiennes et une Française (même configuration que le tableau masculin) et la finale est totalement égyptienne, revanche de l'édition précédente avec la victoire finale de Raneem El Weleily face à Nour El Sherbini double tenante du titre.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Squash féminin
Squash féminin 2017
Monde féminin 2017
Monde féminin
Sport en Angleterre en 2017
Sport en décembre 2017